Списък на всички герои в сериала Агентите на ЩИТ по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия ABC.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон

От четвърти сезон

От пети сезон

От шести сезон

От седми сезон 

Агентите на ЩИТ
Сериали от Киновселената на Марвел